Сиб Тальма (1864—1916) — голландський пастор і політик.
 Франсуа-Жозеф Тальма (1763—1826) — французький актор єврейського походження, реформатор театрального мистецтва.

Тальма — село, Качугський район, Іркутська область.
 Тальма — річка в Свердловській області, притока Лозьви.

Тальма — невключена територія округу Фултон, штат Індіана.

Тальма — муніципалітет у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма.